Le terme Élite 1 peut faire référence :
 en rugby à XIII, au Championnat de France de rugby à XIII Élite 1
 en rugby à XV, au Championnat de France féminin de rugby à XV